IJsseldelta (nationaal landschap), een nationaal landschap in de provincie Overijssel
IJsseldelta (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Overijssel
IJsseldelta (rivier), delta van de rivier de IJssel
IJsseldelta (regio), een regio in Overijssel